

Anno 
 136 o 136 a.C.

Codici 
 136  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Engelhardt Observatory di Kasan

Matematica 
 136 – numero